Третий Командный чемпионат Европы по международным шашкам 1971 года проводился с 11 по 18 июня в Больцано (Италия) Итальянской федерацией шашек и FMJD (Всемирная федерация шашек). Участвовали пять команд европейских стран. Третий раз подряд чемпионами стала команда СССР.

Результаты 
Турнир проводился по двухкруговой системе. В каждой команде играли по 3 шашиста. За победу в игре присваивалось 2 очка, за ничью — 1, за поражение 0 очков.

За победу в матче (4:1, 5:2, 6:0) также присваивалось 2 очка, за ничью (3:3) — 1 очко, за поражение 0 очков.

Ссылки 
 ЧЕ-1971 (мужчины) на сайте KNDB